Dorian Lévêque (1989) – calciatore francese
 François-Léon Lévêque (1870-1955) – generale francese
 Louise Lévèque de Vilmorin (1902-1969) – scrittrice, poetessa e sceneggiatrice francese
 Michel Lévêque (1933) – funzionario francese